Michael Franks – atleta statunitense
Michael Franks – calciatore canadese
Michael Franks – musicista statunitense